

Toponymie

 Przybyszewo est un village de la voïvodie de Mazovie
 Przybyszewo est un village de la voïvodie de Grande-Pologne